Алыгдже́р (тоф. Аълһыг-Ӌер, «широкая земля») — село в Нижнеудинском районе Иркутской области России, административный центр Тофаларского муниципального образования.

Расположено в горно-таёжной местности Восточного Саяна на правом берегу реки Уды, в 151 км к юго-западу от районного центра — города Нижнеудинска. Действует вертолётная площадка.

В 1939—1950 годах село было центром Тофаларского национального района Иркутской области.

Население 

Село является центром немногочисленной коренной народности — тофаларов. В 2002 году в нём проживало 248 тофаларов.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района